«Freak of Nature» — другий студійний альбом американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 23 листопада 2001 року.

Список композицій 

Примітки
  означає додаткового продюсера
  означає реміксера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші